Emilia Lépida (en latín, Aemilia Lepida; 5 a. C.-43) fue una matrona y noble romana.

Biografía 
Era la hija mayor de Julia la Menor, nieta del emperador Augusto, y del cónsul Lucio Emilio Paulo. Su padre era de una ilustre y antigua familia patricia. Fue la primera bisnieta de Augusto y prima de Marco Emilio Lépido, esposo de Julia Drusila, hermana favorita de Calígula, y ejecutado por este durante su reinado.

En su juventud, estuvo prometida con Claudio, pero sus padres cayeron en desgracia ante Augusto, por lo que el emperador rompió el compromiso. En 8, su madre, Julia la Menor, fue exiliada por adulterio y su padre, Lucio Lépido, ejecutado en el año 14 por participar en una conspiración contra Augusto. Alrededor de 13, Lépida se casó con Marco Junio Silano Torcuato, miembro de la antigua familia de los Junios Silanos.

Véase también 
 Anexo:Mujeres de la Antigua Roma

Referencias

Bibliografía 
 

Gens Emilia
Emilios Lépidos
Miembros de la dinastía Julio-Claudia
Patricios
Antiguos romanos del siglo I a. C.
Claudio